Eloxochitlán ist der Name folgender mexikanischer Municipios:

* Municipio Eloxochitlán (Hidalgo)
 Municipio Eloxochitlán de Flores Magón (Bundesstaat Oaxaca)
 Municipio Eloxochitlán (Puebla)